

Cinema 
 Wannabe – film del 2005 diretto da Richard Keith

Musica 
 Wannabe – singolo delle Spice Girls del 1996
 Wannabe – singolo di Dolcenera e Laïoung del 2020
 Wannabe – singolo delle Itzy del 2020
 Giovani Wannabe - singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2022

Altro 
 Wannabe –  chi aspira a qualcosa